Герон:

 Герон — греческий математик и механик.
 Герон — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Герон — кратер на обратной стороне Луны.